Raxifabia är ett släkte av mossdjur. Raxifabia ingår i familjen Bifaxariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Raxifabia